Юрий Афонин: Афонин, Юрий Васильевич (1927—2005) — разработчик зенитных ракетных комплексов, лауреат Ленинской премии.
 Афонин, Юрий Вячеславович (род. 1977) — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов.
 Афонин, Юрий Михайлович (1937—2019) — хормейстер, поэт, Заслуженный артист РСФСР.